

Alfabeto 
 Ya – lettera dell'alfabeto cirillico
 Yāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ya – kana giapponese

Altro 
 Ya  – freccia giapponese, usata nel Kyudo
 yA – simbolo dello yoctoampere
 YA – simbolo dello yottaampere
 YA – targa automobilistica di Atene (Grecia)
 YA – acronimo di Young Adults (libri)
 Ya...  – album discografico di Khadja Nin del 2000